Шарре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Шарре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Шарре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара

Див. також 
 Шаре